DOES steht für:
 DOES (Band), japanische Rockband

Does ist der Familienname folgender Personen:
 Bram de Does (1934–2015), niederländischer Schriftentwerfer, Typograf und Buchgestalter
 Jan van der Does (1545–1604), niederländischer Staatsmann und Gelehrter
 Pieter van der Does (1562–1599), niederländischer Admiral
 Adelsgeschlecht Van der Does

Siehe auch: